«На последнем берегу» () — третья книга фантастического цикла романов американской писательницы Урсулы Ле Гуин об архипелаге Земноморья. Книга издана в 1972 году и является продолжением романа «Гробницы Атуана».

Роман является победителем Национальной книжной премии детских книг () в 1973 году.

По мотивам этой книги снят полнометражный аниме-фильм «Сказания Земноморья».

Главные персонажи 
Главными персонажами романа являются: маг Гед — центральный персонаж большей части книг по Земноморью, и новый персонаж — молодой принц Энлада Аррен (Истинное имя — Лебаннен). 
 Гед / Ястреб — центральный персонаж серии, Верховный Маг Земноморья  на момент начала романа «На последнем берегу» является последним Повелителем Драконов.
 Аррен / Лебаннен — молодой принц Энлада, потомок Морреда.
 Калессин — могущественный дракон «цвета железа», союзник Геда.
 Орм Эмбар — могущественный дракон,  союзник Геда, потомок Орма — дракона, который убил Эррет-Акбе.
 Коб — злой маг, Повелитель Драконов, способный лишать магов их способностей, драконов их речи, враг Геда.

Сюжет 
Гед снова вынужден отправиться в путешествие, поскольку его мир в опасности: его охватывает серая мгла, люди становятся равнодушными, грубыми, злыми, волшебники и колдуны теряют силу, драконы забывают свою речь, — нарушено Великое Равновесие. Геду предстоит узнать почему нарушено Равновесие и кто (или что) тому виной.

Гед уже стал Верховным Магом — великим повелителем острова Рокк. В поисках спасения на остров прибывает юный принц Аррен, которому суждено стать проводником Геда к точке Великого Равновесия. Вдвоём они по всему Земноморью ищут причину обрушившихся на них несчастий, в поисках им помогают даже драконы.

В решающий момент путешествия они вступают в схватку со злодеем, нарушившим Великое Равновесие, спускаются за ним в царство мертвых и побеждают его в ущелье русла высохшей реки — в его же логове.

В схватке Гед тратит всю свою магическую силу, поэтому покидает пост Верховного Мага и становится отшельником, а Аррену суждено стать Великим Королём, который поведёт Земноморье к процветанию.

Примечания

Ссылки 
 

Земноморье
Романы США
Романы 1972 года
Фэнтезийные романы на английском языке
Романы Урсулы Ле Гуин